Résultats détaillés de l'édition 2009 du tournoi de tennis professionnel masculin de Thaïlande. Cette dernière s'est tenue du  au  sur dur en intérieur à Bangkok. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Gilles Simon remporte son  face à Viktor Troicki.
 En double, Eric Butorac et Rajeev Ram remportent le titre face à Guillermo García-López et Mischa Zverev. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Thaïlande

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Thailande
ATP 2009
Tennis
Thaïlande tennis